Niittukari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niittukari (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Niittukari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Niittukari (ö i Nyland), Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar